Kinesisk eldboll kan syfta på:

Kinesisk eldboll – en växt av Eldbollssläktet, se Ixora chinensis
Kinesisk eldboll (drake) – en magisk varelse i böckerna om Harry Potter